James Morris peut désigner :
 James Morris (1857-1931), homme politique canadien ;
 James Morris (1943-), humanitaire américain ;
 James Morris (1947-), chanteur lyrique d'opéra ;
 James Morris (1967-), homme politique britannique.